Boynton Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boynton Hill (Cheshire County, New Hampshire)
 Boynton Hill (Hillsborough County, New Hampshire)
 Boynton Hill (Vermont)